De Supercopa de España 2015 was de 29e editie van de Supercopa de España. Landskampioen en bekerwinnaar FC Barcelona nam het op tegen verliezend bekerfinalist Athletic Bilbao. De heenwedstrijd werd met 4-0 gewonnen door Bilbao. In de terugwedstrijd raakte Barcelona niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Wedstrijdinformatie

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Zie ook
Copa del Rey 2014/15
Primera División 2014/15

Supercup voetbal in 2015
2015
FC Barcelona
Athletic Bilbao